FNF se puede referir a los siguientes artículos:

 Federación Navarra de Fútbol
 Federación Nicaragüense de Fútbol
 Friday Night Funkin'